В парному розряді жіночого тенісного турніру Sparkassen Cup 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Яна Новотна і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Патті Фендік і Андреа Стрнадова 7–5, 7–6 (7–4).

Сіяні пари 

 Яна Новотна /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)

 Патті Фендік /  Андреа Стрнадова (фінал)
 Алексія Дешом /  Ізабель Демонжо (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Sparkassen Cup (теніс)